Björkvik kan syfta på:

 Björkviks socken – en socken i Södermanland
 Björkviks landskommun – en tidigare kommun i Södermanlands län 1863–1970
 Björkviks församling – en församling i Oppunda och Villåttinge kontrakt i Strängnäs stift
 Björkviks kyrka – en kyrkobyggnad i Björkviks församling
 Björkvik – en tätort i Katrineholms kommun
 Björkviks distrikt – ett distrikt i Katrineholms kommun och Södermanlands län 2016–
 Björkviks flygbas – en flygbas i Södermanland
 Björkviks realskola – en korrespondensrealskola 1943–1970
 Björkviks herrgård – en herrgård i Söderköpings kommun
 Björkvik (Värmdölandet) – en småort på Värmdölandet i Värmdö distrikt, Värmdö kommun
 Björkvik (Ingarö) – brygga och havsbad vid Björnö på Ingarö, Ingarö distrikt, Värmdö kommun

Se även 
 Björkviken, Borgholms kommun